Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 1995 состоялся в городе Токоро (Япония) с 7 по 10 декабря 1995 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 3 мужских и 3 женских команды.

В мужском турнире чемпионом стала (в 5-й раз в своей истории) сборная Австралии, победив в финале сборную Японии; третье место заняла сборная Новой Зеландии.

В женском турнире чемпионом стала (в 4-й раз в своей истории) сборная Японии, победив в финале сборную Австралии. Третье место заняла сборная Новой Зеландии.

Чемпионат также являлся квалификацией на мужской и женский чемпионаты мира 1996.

Мужчины

Групповой этап 

 Проходят в финал за 1—2 места.

Финал

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 

 Проходят в финал за 1—2 места.

Финал

Итоговая классификация

Примечания 

1995
Спорт в Японии в 1995 году
Международные соревнования по кёрлингу в Японии
Международные спортивные соревнования в Токоро
Декабрь 1995 года